Het judotoernooi in de klasse tot 81 kilogram voor mannen op de Olympische Zomerspelen 2004 vond plaats op dinsdag 17 augustus 2004. Regerend olympisch kampioene was Makoto Takimoto uit Japan, die ditmaal ontbrak op het olympisch toernooi. Olympisch debutant Guillaume Elmont (23) ging al in de eerste ronde onderuit. Hij verloor van Mehman Azizov uit Azerbeidzjan. In totaal kwamen 32 judoka's uit 32 landen uit in de half-middengewichtklasse. De titel ging tot veler verrassing naar de pas 17-jarige Ilias Iliadis. De titel van de uit Georgië afkomstige sporter betekende de eerste Griekse judomedaille ooit op de Olympische Spelen.

Programma 
Alle tijden zijn  (UTC+2)

Toernooischema

Laatste 4

Herkansingen

Eindrangschikking

Mannen 81